American Depository Receipt (amerykański kwit depozytowy) 
 ADR (transport) – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 ADR – alternative dispute resolution, po polsku: alternatywne (ewentualnie polubowne) metody rozwiązywania sporów
 ADR – kod ICAO linii lotniczej Adria Airways (Słowenia)
 ADR – kod IATA portu lotniczego Andrews Municipal Airport (Południowa Karolina)
 ADR (prawo), Alternative Dispute Resolution of the Czech Arbitration Court – centrum rozstrzygania sporów o domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym Republiki Czeskiej
 ADR – Alternatywna Demokratyczna Partia Reform – luks. Alternativ Demokratesch Reformpartei
 ADR () – certyfikat jakości dla najbardziej odpornych odmian uprawnych róż